Wald (Appenzell Exterior) — comuna do cantão de Appenzell Exterior, na Suíça
 Wald (Berna) — comuna do cantão de Berna, na Suíça
 Wald (Zurique) — comuna do cantão de Zurique, na Suíça
 Wald (Alemanha) — cidade do distrito de Cham, na Alemanha

Desambiguações de topônimos